

Albanië 
Mariakerk (Elbasan), een kerk in Elbasan
Mariakerk (Labova e Kryqit), een kerk in Labova e Kryqit
Mariakerk (Maligrad), een kerk op het eiland Maligrad 
Mariakerk (Vau i Dejës), een voormalige kerk in Vau i Dejës

Denemarken 
 Sint-Mariakerk (Helsingør)

Duitsland 
 Mariakerk (Anklam)
 Marienkirche (Berlijn), Mariakerk (Berlijn)
 Mariakerk (Bochum)
 Mariakerk (Brandshagen)
 Mariakerk (Bremerhaven-Geestemünde)
 Mariakerk (Dessau-Roßlau)
 Mariakerk (Dietz)
 Mariakerk (Dortmund)
 Mariakerk (Flensburg)
 Mariakerk (Frankfurt an der Oder)
 Stadskerk Sint-Maria (Freyburg)
 Mariakerk (Greifswald)
 Sint-Mariakerk (Hannover-Hainholz)
 Sint-Mariakerk (Heilbad Heiligenstadt)
 Mariakerk (Holtland)
 Mariakerk (Husum)
 Mariakerk (Iserlohn)
 Mariakerk (Klütz)
 Mariakerk (Landau in der Pfalz), een kerk in Landau in der Pfalz
 Marienkirche (Lübeck)
 Mariakerk (Marienhafe)
 Mariakerk (Minden)
 Mariakerk (Mühlhausen)
 Mariakerk (Neubrandenburg), een kerk in de stad Neubrandenburg
 Sint-Mariakerk (Neunkirchen)
 Mariakerk (Osnabrück)
 Mariakerk (Plau am See)
 Mariakerk (Prenzlau)
 Mariakerk (Reutlingen)
 Marienkirche (Rostock)
 Mariakerk (Salzwedel)
 Mariakerk (Stendal)
 Marienkirche (Stralsund)
 Sint-Mariakerk (Suhl)
 Mariakerk (Torgau)
 Mariakerk (Wismar), een kerk in Noord-Duitsland in Wismar
 Mariakerk (Woquard)
 Mariakerk (Zwickau)

Italië
 Madonna dell'Archetto, Mariakerk in Rome

Ivoorkust 

 Mariakerk (abidjan)

Nederland 
Mariakerk (Aardenburg), Zeeland, een voormalige kerk
 Mariakerk (Apeldoorn)
Mariakerk (Beers), Friesland
Mariakerk (Blessum), Friesland
Mariakerk (Boer), Friesland
Mariakerk (Bornwird), Friesland
Mariakerk (Breda), Noord-Brabant
Mariakerk (Buitenpost), Friesland
Mariakerk of Koepelkerk, Mariakerk, (Bussum), Noord-Holland
Mariakerk (Cadzand), Zeeland
Mariakerk (Deventer), Overijssel, een voormalige kerk
Mariakerk (Elsloo), Limburg
Mariakerk (Foudgum), Friesland
Mariakerk (Gapinge), Zeeland
Mariakerk (Groenlo), Gelderland, een voormalige kerk
 Mariakerk (Groningen)
 Mariakerk (Haarlem), Noord-Holland
Mariakerk (Krewerd), Groningen
Mariakerk (Mantgum), Friesland
Mariakerk (Oenkerk), Friesland
Mariakerk (Oirschot), Noord-Brabant
Mariakerk (Oosterhout), Noord-Brabant
 Mariakerk (Oosterwijtwerd)
Mariakerk (Ruinen), Drenthe
Mariakerk (Tilburg), Noord-Brabant
Mariakerk (Uithuizermeeden), Groningen
Mariakerk (Utrecht), een voormalige kerk 
Mariakerk (Valkenswaard), Noord-Brabant
Mariakerk (Volendam), Noord-Holland
Mariakerk (Wierum), Friesland
Heilige Maagd Mariakerk (Willemstad), Noord-Brabant
Mariakerk (Winsum), Friesland
Mariakerk ('t Zandt), Groningen
St. Mary's Church (Rotterdam), Zuid-Holland

Polen 
Mariakerk (Gdańsk), een van de grootste baksteenkerken ter wereld in Gdańsk 
Mariakerk (Krakau)
 Mariakerk (Lublin)
 Mariakerk (Toruń)
Mariakerk (Warschau)

Verenigd Koninkrijk 
 Kerk van St Mary the Great (Cambridge)
 Saint Mary's Church (Fairford)
 St Mary's Church (Grandtully), een zestiende-eeuwse parochiekerk, gelegen in Grandtully nabij Aberfeldy in de Schotse regio Perth and Kinross.
 St Mary's Church (Haddington), een veertiende-eeuwse parochiekerk, gelegen in Haddington in de Schotse regio East Lothian.
 St Mary's Church (Kirkheugh), de ruïne van een twaalfde-eeuwse kerk, gelegen in Kirkheugh, bij de St Andrews Cathedral in St Andrews in de Schotse regio Fife.
 Saint Mary's Church (Studley Royal Park), een neogotische kerk in het Studley Royal Park in North Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk. 
 Church of St Mary (Warwick), een gotische kerk in het dorpscentrum van Warwick in het Verenigd Koninkrijk met de status van een Collegiale kerk.
 St Mary's Kirk (Auchindoir), de ruïne van een dertiende-eeuwse kerk, gelegen in Auchindoir, in de Schotse regio Aberdeenshire.

Verenigde Staten
 St Mary's Church (Newport, Rhode Island)

Zie ook
 Onze-Lieve-Vrouwekerk#Zie ook, Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)